Ел Пасахе има више значења:

 Ел Пасахе, Ел Пуенте (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пасахе (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику